Gürgen steht für den Familiennamen von:
 Mehmet Gürgen

Siehe auch:
 Gürgən-Pirallahı